Stay with Me (Brass Bed), een single uit 2005 van de Amerikaanse countryzanger Josh Gracin
 Stay with Me (Lorraine Ellison), een single uit 1966 van de Amerikaanse soulzangeres Lorraine Ellison
 Stay with Me (Erasure), een single uit 1995 van het Britse duo Erasure
 Stay with Me (Exile), een single uit 1978 van de Amerikaanse band Exile
 Stay with Me (Faces), een single uit 1971 van de Britse rockband Faces
 Stay with Me (Ironik), een single uit 2008 van de Britse rapper Ironik
 Stay with Me (Kumi Koda), een single uit 2008 van de Japanse zangeres Kumi Koda
 Stay with Me (Sam Smith), een single uit 2014 van de Britse zanger Sam Smith
 Stay with Me (Vaya Con Dios), een single uit 1995 van de Belgische popgroep Vaya Con Dios
 Stay with Me (You Me at Six), een single uit 2010 van de Britse rockband You Me at Six
 Stay with Me (Regina Belle), een album uit 1989 van de Amerikaanse zangeres Regina Belle
 Stay with Me (Billie Holiday), een album uit 1958 van de Amerikaanse jazzzangeres Billie Holiday